Molekulska formula -{BrHO3}- se može odnositi na:

 Bromat
 Bromna kiselina